Олтеанка има више значења:

 Олтеанка (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Олтеанка (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Олтеанка (Валча), насеље у округу Валча у Румунији